Виктор Александрович Грачёв (; ) — советский и украинский футболист, украинский футбольный тренер. Мастер спорта СССР и Заслуженный тренер Украины.

Биография 
Воспитанник школы «Дзержинца» (Дзержинск, с 1971 года), затем в клубной команде «Дзержинец» — 1973—1974 (по август).

С сентября 1974 — в дубле донецкого «Шахтера», где играл по май 1975.

С июня 1975 — в составе клуба «Сталь» (Орёл). В 1976—1978 играл за «Колхозчи» (Ашхабад). Осенью 1978 года Владимир Сальков пригласил Грачёва в московское «Торпедо», однако игра в московском клубе у игрока не задалась — в 12 играх не забил ни одного мяча. По окончании сезона 1979 года Виктор Носов позвал Грачёва обратно в «Шахтёр».

В 1982 году приглашен Константином Бесковым в «Спартак» (Москва). Грачев рассчитывал, что это поможет ему отобраться в сборную СССР на Чемпионат мира 1982, но из-за травм не смог заиграть в команде. Перед началом 2-го круга вернулся в «Шахтёр» и помог ему сохранить место в высшей лиге. По словам самого Грачёва, этот сезон в «Шахтёре» был лучшим в его карьере, а успех его игр за «Шахтёр» объяснял тем, что всю игру в нападении Носов строил через него.

В 1985 получил приглашение от Валерия Лобановского перейти в «Динамо» (Киев), но Грачёв посчитал, что из-за возраста у него не получится заиграть в новой команде.

Острый, индивидуально сильный, игрок с хорошо поставленным ударом с правой ноги и чувством гола. Хорошо владел дриблингом и обводкой, постоянно стремился создавать остроту в штрафной ворот соперника.

В начале 1991 года заключил контракт с аутсайдером высшего дивизиона Венгрии клубом «Дебрецен». Помог команде подняться с 16-го места на 13-е, но в переходных играх команда уступила сопернику по сумме двух матчей. Поскольку по условиям контракта Грачёв должен был играть только в высшем дивизионе, «Дебрецен» вынужден был его продать. После непродолжительных переговоров его купил за 3 млн форинтов дебютант высшего дивизиона клуб БВСК.

По итогам сезона 1991/92 признан спортивными журналистами Венгрии лучшим «легионером» чемпионата Венгрии.

В сезоне 1993/94 снова играл за «Дебрецен», после чего окончательно вернулся в Донецк.

С 1995 года — на тренерской работе.

Семья 
Жена Фариза, сын Виталий начинал как футболист в юношеских командах Дебрецена.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» (Донецк)
 Обладатель Кубка СССР (2): 1980, 1983
 Финалист Кубка СССР (2): 1985, 1986
 Обладатель Суперкубка СССР: 1984
 Обладатель Кубка Украины: 1995

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Кубков 1983/1984.
 В списке 33 лучших футболистов сезона — 3 раза (1983 — № 1, 1984 — № 2, 1985 — № 3)
 Член бомбардирского Клуба Олега Блохина: 105 забитых мячей.
 Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2011)

Сборная 
Грачёв сыграл только одну игру за сборную СССР. Эта игра прошла 15 мая 1984 года против сборной Финляндии и имела статус товарищеской. Был в запасе на игре против сборной Англии, когда сборная СССР победила на «Уэмбли» 2:0.

В составе олимпийской сборной СССР в 1983—1984 годах провел 8 игр — 6 отборочных, 2 товарищеские. Являлся капитаном команды олимпийской сборной СССР в отборочном цикле на Олимпиаду-84.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК БВСК
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Таврия»
Тренеры ФК «Шахтёр-2»
Тренеры ФК «Шахтёр-3»